Champeaux (Ille-et-Vilaine)
 Champeaux (Manche)
 Champeaux (Seine-et-Marne)
Zie ook:
Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, Dordogne 
Champeaux-sur-Sarthe, Orne 
Les Champeaux, Orne 
Champeau-en-Morvan, Côte-d'Or